Ла Илусион има више значења:

 Ла Илусион, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Илусион (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Илусион (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Илусион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Илусион (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Илусион (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Илусион (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Илусион (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Илусион (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Илусион (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Илусион (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Илусион, Лос Мендоза (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Илусион (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Илусион (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Илусион (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Илусион (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Илусион (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Илусион (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Илусион, Ранчо Тонајо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Илусион, Гранха (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Илусион (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Илусион (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Илусион (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Илусион (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Илусион (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Илусион (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Илусион (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Илусион (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Илусион (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Илусион (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Илусион (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Илусион (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Илусион (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Илусион (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику